L'expression « Noblesse oblige » peut faire référence à :

Langue 
 l'expression

Cinéma 
 Noblesse oblige (), un film britannique sorti en

Littérature 
 Noblesse oblige (A Noble Radiance), un roman de l'écrivain américain Donna Leon, sorti en

Musique 
 Noblesse oblige, un album de l'artiste congolais Koffi Olomidé sorti en  ;
 Noblesse oblige, un groupe de rock franco-germano-britannique fondé en .

Homonymie de titre